Lledó peut désigner :

Toponyme 

 Lledó est une commune d’Espagne, dans la province de Teruel, communauté autonome d'Aragon comarque de Matarraña.
 Arens de Lledó est une commune d’Espagne, dans la province de Teruel, communauté autonome d'Aragon comarque de Matarraña.

Patronyme 

 Emilio Lledó Íñigo (1927-), est un philosophe, écrivain et essayiste espagnol.
 Jean-Pierre Lledo (1947-), , est un cinéaste français.
 Rafael Lledó (1922-), , est un ancien joueur argentin de basket-ball.
Patronyme hispanique